David Ionel and Leandro Riedi erano i campioni in carica, ma non hanno preso parte a questa edizione, non essendo eleggibili (superamento limite età).

Bruno Kuzuhara e Coleman Wong hanno conquistato il titolo battendo in finale Alex Michelsen e Adolfo Daniel Vallejo con il punteggio di 6–3, 7–63.

Teste di serie

  Edas Butvilas /  Mili Poljičak (quarti di finale)
  Bruno Kuzuhara /  Coleman Wong (campioni)
  Gabriel Debru /  Kilian Feldbausch (semifinale)
  Kalin Ivanovski /  Konstantin Zhzhenov (primo turno)

  Gerard Campana Lee /  Lautaro Midón (primo turno)
  Olaf Pieczkowski /  Borys Zgoła (primo turno)
  Hynek Bartoň /  Jakub Menšík (secondo turno)
  Bor Artnak /  Vojtěch Petr (secondo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2022